Branzova ist der Familienname folgender Personen:

 Albena Branzova (* 1971), bulgarische Basketballspielerin
 Gergana Branzova (* 1976), bulgarische Basketballspielerin